Miejscowości w USA:
 Cary – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Cary – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Sharkey
 Cary – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 Cary – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Cary (ang. Cary Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake
 Cary (ang. Cary Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Inne
 Cary – rzeka w Anglii w hrabstwie Somerset